Moacir Antônio Bertoldi (Timbó, 31 de outubro de 1955) é um político brasileiro. Foi prefeito da cidade catarinense de Jaraguá do Sul de 2001 a 2008.

Formação
É graduado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC PR), onde estudou de 1980 a 1986 (1ª turma). Tem especialização em pediatria pela mesma Universidade.

Em 1985 foi presidente da Comissão Organizadora da 1ª Jornada de Nefro-Urologia Pediátrica do Paraná.

Atuação política 
1992 – Candidatou-se vereador pelo Partido Democrata Cristão (PDC), sendo o segundo mais votado, porém não conquistou a vaga pois seu partido na época não havia atingido o quociente para a legenda.
1996 – Elegeu-se vereador pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), sendo o candidato mais votado com 2.156 votos. No seu mandato colaborou para a realização de um antigo sonho da população jaraguense: a construção da UTI infantil e o Pronto Socorro Infantil no Hospital e Maternidade Jaraguá.
2000 – Elegeu-se vice-prefeito pelo Partido Progressista (PP) , com 28.928 votos.
2004 – Elegeu-se prefeito de Jaraguá do Sul pelo Partido Liberal (PL), hoje Partido da República (PR).
2007 - Filiou-se ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Naturais de Timbó
Prefeitos de Jaraguá do Sul
Vereadores de Jaraguá do Sul
Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Membros do Partido Democrata Cristão (1945)
Membros do Progressistas de Santa Catarina
Membros do Partido Liberal (1985)
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)